Hieronymus von Birckholtz kan syfta på:

Hieronymus I von Birckholtz (1535-1590), jur. doktor i Ingolstadt, kansler och Geheimeråd i Brandenburg.
Hieronymus II von Birckholtz (1565-1618), svensk-tysk diplomat och hovjunkare hos hertig Karl 1594.
Hieronymus III von Birckholtz (1595-1639), domare, hovjunkare och Landrichter i Livland
Hieronymus IV von Birckholtz (född omkr. 1618, död 1651), till Tourula i Yläne socken.